01.10 est le nom du sixième album studio du rappeur québécois K. Maro.

Dans cet album, K. Maro prend un sérieux virage électro, tout en gardant ses origines rap.

L'album est sorti en numérique le . La liste des titres a été confirmée sur son site officiel :
 Music
 Génération 80's 
 Elektric
 Belle Trentaine 
 L'un pour l'autre (Feat. Shy'm)
 Clash 
 La cour des Mal Aimés 
 C'est pas grave 
 Pas 2 comme toi 
 Ambitieux 
 Rien n'a changé 
 Envers et contre tout 
 Réversible 
 Essentiel

Deux morceaux de cet album ont été révélés en 2009 : Elektric et Music.

Un nombre limité d'exemplaires de CDs en version physique a été pressé chez K. Pone Inc, et est sorti le 27 avril 2010 pour le marché canadien. 

Album de hip-hop français